Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2007 года — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 2006/2007 года, организуемое Федерацией фигурного катания на коньках России.

На чемпионате 2007 года спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Чемпионат прошёл 4-7 января 2007 года в подмосковных Мытищах.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте ФФКР

Чемпионаты России по фигурному катанию
2007 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Мытищах
Спорт в России в 2007 году
Фигурное катание в сезоне 2006/2007
Январь 2007 года
2007 год в Московской области